een oud-Griekse filosofische stroming, zie cynisme (filosofie)
 een negatieve houding, ongeloof in het goede, zie cynisme (psychologie)